CD Projekt RED je herní vývojářské studio sídlící v Polsku ve Varšavě. Založeno bylo v roce 2002 jako dceřiná společnost CD Projektu; mezi její nejznámější hry patří herní série Zaklínač a Cyberpunk 2077.

Historie 
Studio bylo založené roku 2002 Michałem Kicińskim a Marcinem Iwińskim jako dceřiná společnost CD Projektu.

Roku 2007 vydalo svou první hru Zaklínač. Ta stála na pevných základech z knih Andrzeje Sapkowského se stejnojmenným názvem. Protože hra sklidila, hlavně v Polsku, velký úspěch, rozhodlo se studio vytvořit další díl; ten vyšel pod názvem Zaklínač 2: Vrahové králů (polsky Wiedźmin 2: Zabójcy królów) roku 2011 na PC a rok nato na Xbox 360.

Dnes 
Dnes je CD Projekt RED známý především díky hře Zaklínač 3: Divoký hon (polsky Wiedźmin 3: Dziki Gon), která vyšla 19. května 2015 na PC, PS4 a Xbox One; ještě téhož roku byla několikrát vyhlášena Hrou roku na prestižních herních soutěžích.

V květnu 2012 byla oznámena další videohra s názvem Cyberpunk 2077, která je založena na RPG hře Cyberpunk 2020 od Mikea Pondsmitha. Hra vyšla v prosinci 2020.

V září 2022 vypustili teaser k Phantom Liberty, chystanému rozšíření pro Cyberpunku 2077; krom něj se zmínili i o plnohodnotném pokračování hry pod pracovním názvem Projekt Orion. Měsíc poté oznámilo studio, že chystá trojlístek titulů, spjatých se Zaklínačem: Projekt Sirius bude vyprávět „nezapomenutelný příběh pro existující i nové fanoušky“ a pracovat na něm by měli američtí The Molasses Flood, společně s hlavním studiem CD Projekt Red. V případě Projektu Polaris půjde o pokračování Divokého honu, zatímco Projekt Canis Majoris bude předělávka (remake [ˈriːmeɪk]) původní hry, poháněná Unreal Enginem 5. Práci na něm zajišťuje externí studio, vedené veterány Zaklínače. Krom zmiňovaných projektů se objevila informace o nové herní značce, prozatím známé jako Projekt Hadar (bez spojitosti se Zaklínačem či Cyberpunkem).

Hry

Ocenění

Odkazy

Reference

Související články 
 CD Projekt

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky studia

CD Projekt
Polské videoherní společnosti
Společnosti vyvíjející videohry